Alberti, olasz családnév
Földrajz
 Magyarország
 Alberti, Irsával 1950-ben Albertirsa néven egyesült település
 Csanádalberti (1908-ig Alberti), település Csongrád-Csanád megye Makói járásban
 Argentína
 Alberti, város Buenos Aires tartományban